Harps bezeichnet
 Finn Harps, einen Fußballverein aus der Stadt Ballybofey in der irischen Grafschaft Donegal

HARPS bezeichnet
 den High Accuracy Radial velocity Planet Searcher